Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Zina Garrison e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Ann Henricksson e Dinky Van Rensburg 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Zina Garrison /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (semifinali)

 Andrea Temesvári /  Nataša Zvereva (primo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1990